

Городские населённые пункты 
 Город Печоры —  14000 человек (XII. 2000 г.), 11195 человек (X. 2010 г.), 11000 человек (I. 2012 г.) —  городское поселение «Печоры».

Сельские населённые пункты 
Ниже представлен сортируемый (по столбцам) список населённых пунктов Печорского района Псковской области, распределённых по муниципальным образованиям (городским и сельским поселениям— волостям) с оценками численности населения сельских населённых пунктов на конец 2000 года и по переписи населения 2002 года.

Примечания 											
											

П